Anagastes () foi um nobre bizantino de provável origem gótica que esteve ativo em meados do . Talvez fosse descendente do oficial homônimo que esteve ativo no . Era pai de Romano e foi patrício.

Bibliografia 

 

Godos do século VI
Patrícios do Império Bizantino do século VI
Bizantinos de origem gótica